Сборная Исландии по футболу () — национальная сборная, представляющая Исландию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Федерация футбола Исландии.

По состоянию на 23 декабря 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 63-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 10-е.

Дебют сборной Исландии по футболу на чемпионатах Европы состоялся в 2016 году. Исландцы дошли до четвертьфинала, проиграв хозяевам турнира, сборной Франции, со счётом 2:5. Спустя 2 года сборная Исландии дебютировала на чемпионате мира в России, но на этот раз она не смогла преодолеть групповой этап.

О сборной

Выступления на чемпионатах Европы 

Исландия ранее не играла в финальных стадиях чемпионата Европы. Одной из наиболее успешных квалификационных кампаний для страны был отборочный цикл чемпионата Европы 2004 года, когда команда под руководством Асгейра Сигурвинссона имела шансы занять первое или второе место. Для этого нужно было побеждать Германию и ждать осечки сборной Шотландии. Однако Германия одержала победу над исландцами со счётом 3:0 и лишила их шансов на первое место, а победа шотландцев над Литвой оставила исландцев без плей-офф отбора Евро-2004.

Однако 6 сентября 2015 года, сыграв вничью со сборной Казахстана (0:0), сборная Исландии совершила историческое достижение, гарантировав себе первое в своей истории участие в чемпионате Европы.

В своей первой игре на чемпионате Европы 2016 Исландия, состав которой полностью состоял из игроков из зарубежных чемпионатов, сумела уйти от поражения в матче с португальцами. Автором первого гола сборной на чемпионатах Европы стал Биркир Бьяднасон. Во втором матче исландцы сыграли вничью с венграми (1:1), а в третьем матче обыграли австрийцев (2:1), благодаря голам Йона Дади Бёдварссона и Арнора Траустасона. Исландцы вышли из группы со второго места и в 1/8 финала сенсационно обыграли англичан (2:1). Лучшим игроком этого матча был признан автор первого мяча в ворота англичан защитник Рагнар Сигурдссон. 3 июля исландцы в четвертьфинале сыграли с хозяевами чемпионата — французами, и уступили со счётом 2:5.

По окончании чемпионата Европы-2016, Ларс Лагербек оставил тренерский пост, и тем самым его помощник (2 главный тренер сборной Исландии) Хеймир Хадльгримссон стал единственным главным тренером сборной Исландии по футболу.

Выступления на чемпионатах мира 

Впервые Исландия была близка к выходу на чемпионат мира 2014 года: в отборе к турниру команда под руководством Ларса Лагербека провела свой лучший цикл: одержав 5 побед и 3 ничьих и пропустив вперёд в группе лишь Швейцарию, она впервые в истории обеспечила себе выход в стыковые матчи, где встретилась со сборной Хорватии. Первый матч в Рейкьявике закончился со счётом 0:0, а в ответной игре в Загребе победу одержали хорваты. Интересно, что при посеве исландцы заняли место в 6-й (последней) корзине среди самых слабых сборных Европы.

Отбор на чемпионат мира в Россию исландцы преодолели успешно, одержав в десяти матчах семь побед и оставив позади себя крепкие сборные Хорватии, Украины и Турции, впервые квалифицировавшись в финальную часть чемпионата мира. Исландия стала самой малонаселённой страной, сборная которой принимала участие в финальном турнире чемпионатов, побив «рекорд» сборной Тринидада и Тобаго.

В первом в своей истории матче на чемпионате мира исландцы сыграли вничью с Аргентиной 1:1. Гол за сборную Исландии забил Альфред Финнбогасон. После этого команда уступила Нигерии 0:2 и Хорватии 1:2 и с одним очком заняла последнее место в группе.

Рекорды 
24 апреля 1996 года сборная Исландии провела в Таллине товарищеский матч с Эстонией, который стал уникальным: во втором тайме Эйдур Смари Гудьонсен вышел на замену вместо своего отца Арнора. Это был первый матч, в котором одновременно играли отец и сын. Эйдур Гудьонсен благодаря этому даже попал в книгу рекордов Гиннесса.

Ещё одной вехой в исландском футболе стала победа 18 августа 2004 года над будущим чемпионом мира сборной Италии со счётом 2:0. Тогда на матч в Рейкьявике собрались 20 034 болельщика — рекорд для страны с населением 320 тысяч человек.

Рекордсменом сборной по количеству сыгранных матчей является Рунар Кристинссон, который в 1987—2004 годах провёл 104 матча (3 гола). Также в тройку лидеров входят Херманн Хрейдарссон и Эйдур Гудьонсен. Гудьонсен является лучшим бомбардиром в истории сборной, второе место у Колбейнна Сигторссона. Отец Эйдура Гудьонсена Арнор также входит в 10-ку лучших по сыгранным матчам и забитым мячам.

Стиль игры и подбор состава 
Традиционный стиль игры исландцев — оборонительный, который иногда приносил им успех в матчах против более сильных команд (в том числе и против сборной СССР в отдельных встречах). Как правило, исландцы при оборонительном стиле рассчитывали забить противнику в случае удачной контратаки. Игроки сборных, игравших против Исландии (в том числе и французы), скептически оценивали оборонительную тактику, утверждая, что исландцы больше мешают играть противнику, чем создают и развивают собственные атаки. Тем не менее, в отборочном цикле к Евро-2000 исландцы сыграли дома с французами вничью. Помимо отменной игры на «втором этаже», исландцы использовали точные длинные пасы. Поскольку исландский чемпионат разыгрывался с мая по сентябрь, а клубы не устраивали предсезонные сборы на юге Европы, футболисты уделяли особое внимание тренировкам в тренажёрных залах, благодаря чему в плане атлетизма и игры головой превосходили многих игроков из других стран, но уступали в технике.

В начале 1970-х годов в составе сборной Исландии на матч выходило не более двух легионеров, вокруг которых строилась игра. В 1980-е годы в составе сборной было 10 профессиональных игроков, которые проводили все отборочные и товарищеские матчи. В 1990-е годы в страну стали приезжать агенты из британских и скандинавских футбольных клубов, которые тщательно следили за юными игроками и предлагали им при первой же возможности контракт. К концу 1990-х годов костяком сборной Исландии стали сугубо легионеры из других чемпионатов. В 1990-е годы при численности населения в 204 тысячи человек (население меньше, чем в Люксембурге и на Мальте) в стране занималось футболом 10 % населения (с учётом женщин) — по данным статистики ФИФА тех лет, Исландия занимала 1-е место в мире по количеству футболистов на душу населения. Невзирая на свой статус аутсайдера в европейском футболе, благодаря программе детско-юношеского футбола исландцы сумели в 1990-е годы выправить своё положение, избавившись от статуса аутсайдера, преследовавшего их в 1970-е годы.

Большая часть легионеров из национальной сборной отдавала предпочтение клубам Швеции, Норвегии и Дании (в 1998 году около 30 исландских игроков играли за эти клубы). В то же время в сборной конца 90-х были представители чемпионатов Германии (Эйолфур Сверриссон — «Герта») и Англии (Ларус Орри Сигурдссон — «Кристал Пэлас», Арнар Гуннлагссон — «Болтон»). Однако ставший в 1998 году тренером сборной Гудьон Тордарсон отказался от услуг некоторых звёздных легионеров, посчитав их несовместимыми с игровой схемой — при нём из сборной ушли Арнар Гретарссон из греческого АЕК и капитан «Болтона» Гудни Бергссон.

Статистика выступлений на международных турнирах

Чемпионаты мира 

 * — проиграла в стыковых матчах.

Чемпионаты Европы 

 * — проиграла в стыковых матчах.

Лига наций УЕФА 

 * — Игры и голы приведены по состоянию на 13 июня 2022 года. Источник:

Игры сборной Исландии 
Таблица включает все игры сборной Исландии (включая товарищеские матчи и отборы на соревнования). Страны, выделенные курсивом, не состоят в УЕФА, либо перестали существовать. Данные по состоянию на 3 июля 2016 года.

УЕФА:

С остальным миром:

Последние матчи

2019

2020

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Арнаром Видарссоном для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Израиля (2 июня 2022), сборной Албании (6 июня 2022) и сборной Израиля (13 июня 2022) и для участия в товарищеском матче против сборной Сан-Марино (9 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 13 июня 2022 года:

Рекордсмены по количеству матчей

Форма

Домашняя

Гостевая

Вратарская

Спонсоры 
С 2020 года поставщиком экипировки является немецкая компания Puma.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии

Исландия